

Géographie 

 Oural, chaîne de montagnes russe.
 Oural, fleuve de Russie et du Kazakhstan.
 Oural, ville du Kazakhstan, située sur le fleuve du même nom.

Marques 

 Oural (ou Ural), marque de motocyclette.
 Oural (ou Ural), marque de camion.

Navire 

 Oural, navire-citerne à vapeur construit en 1887, gréé en goélette trois mâts, tonnage brut 2418 tonnes, longueur 82.3 mètres ; affrété en 1923 sous pavillon belge par Henry et René Bossière concessionnaires de la Compagnie des îles Kerguelen pour approvisionner leurs bases de Port-Couvreux et Port-Jeanne d'Arc.

Voir aussi 

 FK Oural Iekaterinbourg, club de football russe basé à Iekaterinbourg.
 Ouralotchka Iekaterinbourg, club russe de volley-ball féminin fondé en 1967 et basé à Iekaterinbourg. 
 Région économique de l'Oural, une des douze régions économiques de Russie.
 Ural Airlines, compagnie aérienne russe basée à l'aéroport de Koltsovo.
 Pont de l'Oural, un pont à Saint-Pétersbourg.

Références 

Homonymie de toponyme